Grasu ist der Familienname folgender Personen:

 Costel Grasu (* 1967), rumänischer Leichtathlet und Trainer
 Nicoleta Grasu (* 1971), rumänische Leichtathletin